In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Wahlen in Hamburg aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen ab 1966.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien und Parteienbündnisse 
 AfD: Alternative für Deutschland
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 CSVD: Christlich-Sozialer Volksdienst
 DDP: Deutsche Demokratische Partei
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DKP: Deutsche Konservative Partei
 DNVP: Deutschnationale Volkspartei
 DP: Deutsche Partei
 DStP: Deutsche Staatspartei: Wahlergebnisse 1931, 1932 und 1933 bei der DDP
 DVP: Deutsche Volkspartei
 DVU: Deutsche Volksunion
 DZP: Deutsche Zentrumspartei (Zentrum)
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GAL: Grün-Alternative Liste: Wahlergebnisse 1982 I und II bei den Grünen
 GE: Grundeigentümer
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: Die Grünen
 1978: Bunte Liste und GLU
 1982 I und II: GAL
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Bündnis 90/Die Grünen
 Grüne/GAL: Die Grünen/Grün-Alternative Liste: Wahlergebnisse von 1986 bis 2011 bei den Grünen
 GT: Gewerbetreibende
 HAW: Hermann Abel – Wohnungssuchende
 HB: Hamburg-Block (CDU, FDP, DP und BHE)
 HWBG: Hamburger Wirtschaftsbund und verwandte Gruppen
 KFSWR: Kampffront Schwarz-Weiß-Rot: Wahlergebnisse 1933 bei der DNVP
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LB: Landbund: Wahlergebnisse 1933 unter KFSWR bei der DNVP
 Linke: Die Linke
 MitSP: Mittelstandspartei
 MSWN: Mieterschutz und Wohnungsneubau
 MvwG: Miteinander verbundene wirtschaftliche Gruppen: Wahlergebnis 1919 beim MHWG
 NL: Neue Liberale – Die Sozialliberalen
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 NSB: Nationalsozialistischer Bund: Wahlergebnis 1924 bei der NSDAP
 NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus: Wahlergebnisse 2004 bei den Linken
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro DM/Schill: Pro Deutsche Mitte – Initiative Pro D-Mark: Wahlergebnisse 2004 bei Schill
 PRO/Schill: Partei Rechtsstaatlicher Offensive: Wahlergebnisse 2001 und 2004 bei Schill
 Rep: Die Republikaner
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei
 Sth: Stahlhelm: Wahlergebnisse 1933 unter KFSWR bei der DNVP
 USPD: Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 VBH: Vaterstädtischer Bund Hamburg (CDU, FDP und DKP)
 VRP: Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung/Volksrechtpartei
 WP: Wirtschaftspartei

Wählergruppen 

 BL: Bunte Liste: Wahlergebnisse 1978 bei den Grünen
 GLU: Grüne Liste Umweltschutz: Wahlergebnisse 1978 bei den Grünen
 HLA: Hamburger Liste Ausländerstopp
 RB: Regenbogen – Für eine neue Linke
 SOSwasserturm.de (2004)

Bürgerschaftswahlen von 1919 bis 1933 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 DDP: 1919 bis 1928: DDP, 1931, 1932 und 1933: DStP
2 HWBG:
1919: MvwG (HBWG und GE),
1921: HWBG: 3,5 %, GE 2,2 %
3 DNVP: 1919 bis 1932: DNVP, 1933: KFSWR (DNVP, LB, Sth)
4 NSDAP: 1924: NSB, 1927 bis 1933: NSDAP
5 1919: zusätzlich: USPD: 8,1 %

Bürgerschaftswahlen ab 1946 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: Bunte Liste 3,5 %, GLU 1,0 %,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 Linke: 1991, 1997 und 2001 PDS, ab 2008 Die Linke.
3 Schill: 2001: Schill, 2004: Pro DM/Schill 3,1 %, Offensive 0,4 %
4 VBH = Wahlbündnis aus CDU, FDP und DKP, HB = Wahlbündnis aus CDU, FDP, DP und BHE
5 RSF
6 darunter: DFU 2,9 %
7 darunter: NPD 3,9 %
8 darunter: NPD 2,7 %
9 darunter: DKP 2,1 %
10 darunter: Republikaner 4,8 %, DVU 2,8 %
11 darunter: DVU 4,98 %
12 darunter: Piraten 2,1 %
13 darunter: Piraten 1,6 %
14 darunter: Die PARTEI 1,4 %, Volt 1,3 %

Bezirksversammlungswahlen 
Anmerkungen

Die letzte Bezirksversammlungswahl fand am 26. Mai 2019 statt. In den Stimmanteils-Tabellen werden alle Parteien genannt, die bei mindestens einer Wahl im jeweiligen Bezirk zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Parteien, die bei mehreren Wahlen mehr als zwei Prozent erhalten haben, erhalten eine eigene Spalte. Die anderen werden in den Fußnoten bei der jeweiligen Wahl genannt. In den Mandatsanzahl-Tabellen werden alle Parteien genannt, die bei mindestens einer Wahl mindestens ein Mandat errungen haben.

Bezirk Altona 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: Bunte Liste 4,1 %, GLU 1,5 %,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 Linke: 2001 und 2004 PDS, ab 2008 Linke
3 darunter NPD 4,2 %
4 darunter NPD 2,9 %
5 darunter DKP 2,5 %
6 darunter Republikaner 4,5 %, DVU 2,2 %
7 darunter DVU 4,1 %
8 darunter Regenbogen 4,4 %
9 darunter Piraten 2,4 %
10 darunter Piraten 2,5 %
11 Mandat erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956

Bezirk Bergedorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: GLU,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 darunter NPD 3,3 %
3 darunter Freie Wähler Bergedorf-Lohbrügge 3,4 %, NPD 2,2 %
4 darunter DKP 2,2 %
5 Graue
6 darunter REP 3,4 %
7 darunter Graue 2,5 %
8 Freie Wähler

Bezirk Eimsbüttel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: Bunte Liste 5,02 %, GLU 1,5 %,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 Linke 2001 als PDS, ab 2008 Linke
3 Schill 2001: PRO Schill, 2004: Pro DM/Schill 2,3 %, Offensive 0,3 %
4 darunter NPD 4,1 %
5 darunter NPD 3,0 %
6 darunter REP 4,3 %, Graue 2,1 %.
7 darunter DVU 3,8 %
8 darunter Regenbogen 3,0 %
9 darunter Regenbogen 2,3 %
10 darunter Piraten 2,9 %
11 darunter Piraten 2,6 %
12 Mandat erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956
13 Bunte Liste

Bezirk Hamburg-Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: Bunte Liste 3,2 %, GLU 0,8 %,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 1991, 1997 und 2001: PDS, ab 2008: Linke
3 darunter NPD 3,8 %
4 darunter NPD 2,8 %, DKP 2,3 %
5 darunter DKP 2,9 %
6 darunter Statt 4,3 %, Graue 2,5 %
7 darunter Statt 3,3 %
8 darunter Regenbogen 3,6 %
9 darunter Regenbogen 3,2 %, Graue 2,9 %
10 Mandat erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956

Bezirk Hamburg-Nord 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: GLU,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 Schill 2001: PRO Schill, 2004: Pro DM/Schill 2,3 %, Offensive 0,3 %
3 Linke 2001: PDS, ab 2008: Linke
4 darunter NPD 4,1 %.
5 darunter NPD 2,9 %
6 darunter DKP 2,6 %
7 darunter REP 3,7 %, Graue 2,3 %, DVU 2,2 %
8 darunter DVU 4,1 %
9 darunter Regenbogen 2,3 %
10 Mandat erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956

Bezirk Harburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne: 1982 I und II: GAL, 1986 bis 2011: Grüne/GAL, ab 2014: Grüne
2 Linke: 1991 und 2001: PDS, ab 2008: Linke
3 Schill: 2001 Pro/Schill, 2004 Pro DM/Schill 5,2 %, Offensive 1,5 %, Hamburg Offensiv 0,3 %
4 darunter NPD 3,4 %
5 darunter NPD 2,6 %, DKP 2,2 %
6 darunter DKP 2,2 %
7 darunter HLA 2,6 %
8 darunter Statt 4,9 %, Graue 2,1 %
9 darunter Statt 3,2 %
10 darunter Piraten 2,8 %
11 darunter Piraten 2,1 %
12 NL 2,2 %
13 Schill: 2001 Pro/Schill, 2004 Pro DM/Schill
14 Mandate erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956
15 Den Republikanern standen nach dem Wahlergebnis vier Sitze zu, der Wahlvorschlag umfasste jedoch lediglich drei Bewerber. Der vierte Platz wurde daher nach § 39 Absatz 4 des Bezirksverwaltungsgesetzes nicht besetzt.

Bezirk Wandsbek 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 Grüne:
 1978: GLU,
 1982 I und II: GAL,
 1986 bis 2011: Grüne/GAL
 ab 2014: Grüne
2 Linke: 1991 und 1997 bis 2004 PDS, ab 2008 Linke
3 Schill: 2001 PRO Schill, 2004: Pro DM/Schill 2,9 %, Offensive 0,4 %
4 darunter NPD 4,2 %
5 darunter NPD 2,8 %
6 darunter DKP 2,1 %
7 darunter Republikaner 4,4 %, Graue 2,0 %
8 Mandat erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956

Gesamtergebnisse 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1974: DKP: 2,1 %
2 1978: Grüne: BL: 1,7 %, GLU: 1,5 %
3 1982 I: Grüne: GAL: 9,0 %, Grüne: 0,4 %
4 1993: zusätzlich: Graue: 2,1 %
5 Schill: 2001 Pro/Schill, 2004 Pro DM/Schill.
6 Mandate erloschen durch das KPD-Verbot am 17. August 1956.
7 Den Republikanern standen nach dem Wahlergebnis in Harburg vier Sitze zu, der Wahlvorschlag umfasste jedoch lediglich drei Bewerber. Der vierte Platz wurde daher nach § 39 Absatz 4 des Bezirksverwaltungsgesetzes nicht besetzt, weswegen sich die Gesamtzahl der in Hamburg vergebenen Bezirksversammlungsmandate um eines auf 286 verringerte.

Weblinks 
 Hamburger Wahlergebnisse
 Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen 2008 (PDF-Datei; 5 kB)

!
Hamburg